Nihon Keizai Shimbun – japońska gazeta poświęcona tematyce ekonomicznej, finansowej, biznesowej. 
 Nikkei 225 – indeks giełdowy wyliczany przez Nihon Keizai Shimbun